Hossein Hosseini puede referirse a varias personas:

 Hossein Hosseini (1970-), futbolista iraní
 Hossein Hosseini (1988-), futbolista iraní
 Hossein Hosseini (1992-), futbolista iraní
 Hossein Hosseini (1995-), futbolista iraní